El término Ochil puede hacer referencia a:

 Ochil, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 San Isidro Ochil, una población localizada en el municipio de Homún, Yucatán, México;
 San Pedro Ochil, una población localizada en el municipio de Abalá, Yucatán, México.